Tadó kan syfta på:

Colombia 

 Tadó (kommun), Chocó, 
 Tadó (ort), Chocó,